‎
 Parigny (Loire)
 Parigny (Mancha)